Osina Mała peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Osina Mała, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Osina Mała, un village de la voïvodie de Łódź